Il singolare maschile  del torneo di tennis McDonald's Burnie International 2012, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Danai Udomchoke che ha battuto in finale Samuel Groth 7–6(7–5), 6–3.

Flavio Cipolla era il detentore del titolo, ma quest'anno ha partecipato al PBZ Zagreb Indoors 2012.

Teste di serie

  Denis Istomin (secondo turno, ritiro per infortunio al polso)
  Lu Yen-Hsun (quarti di finale)
  Tatsuma Itō (ritiro)
  Yang Tsung-hua (secondo turno)

 Greg Jones (primo turno)
 Danai Udomchoke (campione)
 Marinko Matosevic (primo turno)
 Yūichi Sugita  (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

McDonald's Burnie International 2012